El término dolores (o Dolores) puede referirse:

 al plural de dolor;

Toponimia

Argentina 
 a Dolores, ciudad cabecera del partido homónimo en la provincia de Buenos Aires;
 al Partido de Dolores, división administrativa de la provincia de Buenos Aires;
 a Villa Dolores, ciudad de la provincia de Córdoba;
 a Villa Dolores, localidad de la provincia de Catamarca.
 a Colonia Dolores, localidad de la provincia de Santa Fe;
 a Villa Dolores, localidad del partido de Berisso, provincia de Buenos Aires;

Colombia 
 a Dolores, municipio del departamento de Tolima;

Cuba 
 a Dolores, aldea del antiguo Partido de Bacuranao en la Jurisdicción de Guanabacoa;

El Salvador 
 a Dolores, municipio del departamento de Cabañas;

España 
 a Dolores, ciudad de la provincia de Alicante;
 a Dolores de Pacheco, pedanía en el municipio de Torre-Pacheco;
 a Los Dolores, localidad situada en Cartagena;
 Los Dolores de Beniaján, pedanía en Murcia;

Estados Unidos 
 a Dolores, localidad del estado de Colorado.
 a Condado de Dolores, condado en el sudoeste del estado de Colorado.

Filipinas 
 a Dolores, municipio de la provincia de Abra;
 a Dolores, municipio de la provincia de Samar Oriental;
 a Dolores, municipio de la provincia de Quezón;

Guatemala 
 a Dolores, municipio del departamento de Petén;

Honduras 
 a Dolores, municipio del departamento de Copán;
 a Dolores, municipio del departamento de Intibucá;

México 
 a Dolores (Chihuahua), ciudad del estado de Chihuahua;
 a Dolores Hidalgo "El Corazón de México", ciudad del estado de Guanajuato;
 a Jilotlán de los Dolores, ciudad del estado de Jalisco;

Nicaragua 
 a Dolores, localidad del departamento de Carazo;

Uruguay 
 a Dolores, ciudad en el departamento de Soriano;
 a Villa Dolores, barrio de la ciudad de Montevideo;

Sucesos históricos 
 a la Batalla de Dolores, combate en el marco de la Guerra del Pacífico.
 al Grito de Dolores, grito de guerra que marca el comienzo de la guerra de independencia de México;

Fe 
 a la Virgen de los Dolores, una de las advocaciones de la Virgen María;
 al Viernes de Dolores, en el catolicismo, el viernes anterior al domingo de Ramos;

Música 
 a La Dolores, ópera compuesta por Tomás Bretón, estrenada en 1895;
 a Dolores, banda de Jazz-rock española, activa en los años 1970;
 a Dolores se llamaba Lola, canción de rock de los Suaves;

Personalidades 
 a varias personalidades con dicho nombre; véase: Dolores.